Салтан Едуард Олегович — старший сержант Збройних сил України.
 Салтан Микола Васильович — політичний діяч, один з лідерів Української Партії Соціалістів-Революціонерів.

прізвища